4 Your Love – singolo dei CO.RO. del 1993.
 4 Your Love – album della cantante veneziana dance Moony uscito nel 2009 per il solo mercato giapponese.
 4 Your Love – singolo del 2001 di Magic Box.